

Села:
 Строїнці — Вінницька область, Тиврівський район
 Строїнці — Чернівецька область, Чернівецький район

Строїнці () — село, Рибницький район